Lashly ist der Familienname von:
 William Lashly (1867–1940), britischer Polarforscher

Sonstiges:
 Lashly-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Lashly Mountains, Gebirge im Viktorialand, Antarktika